

Patronyme 
 Eugène Déchelette (1906-1973), compagnon de la Libération, résistant et industriel français,
 Joannès Déchelette (1864-1934), homme politique français,
 Joseph Déchelette (1862-1914), archéologue français et conservateur du musée des beaux-arts et d'archéologie de Roanne,
 Louis Déchelette (1848-1920), évêque catholique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme